Kita (Japão) - região especial da Metrópole de Tóquio
 Kita (futebolista) - ex-jogador brasileiro de futebol que serviu à Seleção Brasileira de Futebol
 Kita (botânica) - gênero botânico

Desambiguação